Каровичи () — название населённых пунктов в балканских странах:
 Каровичи (Чайниче) — населённый пункт (деревня) в общине Чайниче, Республика Сербская, Босния и Герцеговина.
 Каровичи (Ново Горажде) — населённый пункт (деревня) в общине Ново Горажде, Республика Сербская, Босния и Герцеговина.
 Каровичи (Трново) — населённый пункт (деревня) в общине Трново, Федерация Боснии и Герцеговины, Босния и Герцеговина.